O’Доннелы () — династия королей Тирконнелла, Ирландия:
 О’Доннел, Манус (ум. 1564) — правил 1537—1555.
 О’Доннел, Калвах (ум. 1566) — правил 1555—1566.
 О’Доннел, Хью (ум. 1600) — правил 1566—1592.
 О’Доннел, Аод Руад (1572—1602) — правил 1592—1602.
 О’Доннел, Рори (1575—1608) — правил 1603—1608.

См. также 
  — современная фамилия